Allsvenskan (1965) była 41. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 11 kwietnia, a zakończył się 24 października. Tytułu nie obroniła drużyna Djurgårdens IF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Malmö FF. Tytuł króla strzelców zdobył Bo Larsson, który w barwach Malmö FF strzelił 28 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1965 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1965 w Szwecji